Шотландский Первый Дивизион 1960/1961 () — 64-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 24 августа 1960 года и закончился 2 мая 1961 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1960/1961
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1960 году
Спорт в Шотландии в 1961 году